Die Heidekrautartigen (Ericales) sind eine Ordnung der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida).

Beschreibung 
Es gibt Gehölze, Halbsträucher und Sträucher, zuweilen kleine Bäume, die oft an sauren Standorten vorkommen und manchmal xeromorph gebaut sind, aber auch Lianen und krautige Pflanzen. Sie leben häufig symbiotisch mit Mykorrhiza-Pilzen (mykotrophisch). Die Blüten sind meistens fünfzählig. Die Blütenhüllblätter sind oft verwachsen (Sympetalie).

Systematik und Verbreitung 
Die Heidekrautartigen stehen innerhalb der Asteriden recht basal und sind die Schwestergruppe der Euasteriden (Euasteriden I + Euasteriden II). Zu ihr werden folgende Familien gezählt:

 Strahlengriffelgewächse (Actinidiaceae)
 Balsaminengewächse (Balsaminaceae)
 Scheinellergewächse (Clethraceae)
 Cyrillaceae
 Diapensiaceae
 Ebenholzgewächse (Ebenaceae)
 Heidekrautgewächse (Ericaceae)
 Fouquieriaceae
 Topffruchtbaumgewächse (Lecythidaceae)
 Marcgraviaceae
 Mitrastemonaceae
 Pentaphylacaceae
 Sperrkrautgewächse (Polemoniaceae)
 Primelgewächse (Primulaceae) inklusive Maesaceae, Myrsinengewächse (Myrsinaceae) und Theophrastaceae
 Wanzenpflanzengewächse (Roridulaceae)
 Sapotagewächse (Sapotaceae)
 Schlauchpflanzengewächse (Sarraceniaceae)
 Sladeniaceae
 Storaxbaumgewächse (Styracaceae)
 Symplocaceae
 Tetrameristaceae
 Teestrauchgewächse (Theaceae)

Kladogramm nach  (vereinfacht):

Quellen 
 Die Ordnung Ericales bei der APWebsite (engl.)

Einzelnachweise

Weblinks